ACOXL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 547 амінокислот, а молекулярна маса — 61 795.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ФАД, флавопротеїном.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Оксидази